Lidingö kan syfta på:
 Lidingö – en ö tillhörande Uppland i Stockholms inre skärgård
 Lidingö kommun –  en kommun i Stockholms län bestående av ön Lidingö och ett antal kringliggande mindre ögrupper 1970–
 Lidingö (tätort) – en tätort i Lidingö kommun
 Lidingö socken – en socken i Uppland  1653–
 Lidingö landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1909
 Lidingö köping – en tidigare köping och kommun i Stockholms län 1910–1925
 Lidingö stad – en stadskommun 1926–1970
 Lidingö församling – en församling i Stockholms stift 1653–
 Lidingö kyrka – en kyrka i Lidingö församling
 Lidingö distrikt – det enda distriktet i Lidingö kommun i Stockholms län
 S/S Lidingö  ett svenskt fartyg som sänktes under andra världskriget
 IFK Lidingö – en idrottsförening